Огарёво — название населённых пунктов в России:

 Огарёво — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Огарёво — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Огарёво — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Огарёво — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Огарёво — посёлок станции в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Огарёво — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 

 Посёлок дома отдыха «Огарёво»